Альфред Филипсон (; 1 января 1864, Бонн — 30 января 1953, там же) — немецкий географ и геолог. Педагог, профессор. Доктор наук.

Биография 
Родился в семье раввина и писателя Людвига Филипсона.

Обучался в Боннском и Лейпцигском университетах. Ученик Ф. Рихтгофена. Доктор философии с 1886 года.

Профессор географии университетов в Берне (1904—1906), Галле (1906-11), Бонне (1911—1929).

Совершил поездки и провёл геологические изыскания в Италии (регион Апулия), Греции, Турции и Малой Азии, результатом которых были публикации: Studien über Wasserscheiden (Берлин, 1886); Der Peloponnes (1892); Europa (в соавт., Лейпциг, 1894); Thessalien und Epirus (Берлин, 1897); Beiträge zur Kenntnis der Griechischen Inselwelt (Гота, 1901); Das Mittelmeergebiet (Лейпциг, 1904), (в русском переводе: Европа (СПБ, 1909); Средиземье (Москва, 1911); Европейская Россия (Москва, 1913)).

Автор работ по общей физической географии и страноведческих описаний по Европе, в особенности по Средиземноморью.

С 1887 по поручению Берлинской академии наук ежегодное совершал экспедиционные поездки в Малую Азию с целью геологических исследований. Главным объектом этих экспедиций было изучение геологической основы, земных поверхностей в их взаимосвязи с влиянием на развитие человечества.

После прихода к власти в Германии нацистов, как еврей, был уволен. Во время войны был отправлен в концентрационный лагерь Терезиенштадт (1942—1945), где написал мемуары о своей научной деятельности (Wie ich zum Geographen wurde, частично опубликованы в 1996 году). Пережил войну, в том числе, благодаря поддержке своего друга, шведского учёного Свена Гедина .

Награды и отличия 
 Член Леопольдина (1907)
 Почётный доктор Афинского университета (1912)
 Тайный советник (1915)
 Почетный доктор Боннского университета (1946)
 Медаль густава Штейнмана (1947)
 Командор Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1952)

Примечания

Ссылки 
 Филипсон Альфред
 Alfred Philippson

Геологи XX века
Геологи XIX века
Геологи Германии
Географы Германии
Педагоги Германии
Доктора философии
Преподаватели Боннского университета
Выпускники Лейпцигского университета
Выпускники Боннского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Бернского университета
Заключённые концлагеря Терезин
Выжившие в Холокосте
Мемуаристы Германии
Почётные доктора Афинского университета
Члены Леопольдины
Почётные доктора Боннского университета
Тайные советники